Neujmin bezeichnet die wiederkehrenden Kometen:

 25D/Neujmin 
 28P/Neujmin 
 42P/Neujmin 
 57P/du Toit-Neujmin-Delporte 
 58P/Jackson-Neujmin 

sowie:

 Neujmin (Mondkrater)
  C/1914 M1 (Neujmin), Komet 

Neuimin (russ. Неуймин) bzw. Neujmin ist der Familienname von:

 Grigori Nikolajewitsch Neuimin (1886–1946), russischer Astronom

Siehe auch:

 (1129) Neujmina, ein Asteroid des Hauptgürtels